Самен (каз. Самен) — село у складі Кербулацького району Алматинської області Казахстану.
 Ксав'є Самен (фр. Xavier Samin, * 1 січня 1978, Таїті) — таїтянський футболіст, воротар клубу «Тефана» та національної збірної Таїті.

Див. також 
 Саман
 Семен